Miejscowości w USA:
 Andrews – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Levy
 Andrews – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Huntington
 Andrews – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cherokee
 Andrews – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Georgetown
 Andrews – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Andrews
Gminy w USA:
 Andrews (ang. Andrews Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McLean

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Andrews (ang. Andrews County) – w stanie Teksas

Ludzie o nazwisku Andrews:

 Andrews Anthony – brytyjski aktor
 Andrews Bruce – poeta amerykański
 Andrews Dana – amerykański aktor
 Andrews Harry – brytyjski aktor
 Andrews James – amerykański awanturnik
 Andrews John Nevins – amerykański duchowny 
 Andrews Julie – brytyjska aktorka
 Andrews Keith – amerykański kierowca wyścigowy
 Andrews Keith – irlandzki piłkarz
 Andrews Marvin – piłkarz Trynidadu i Tobago
 Andrews Naveen – brytyjski aktor
 Andrews Niall – irlandzki polityk
 Andrews Rob – polityk amerykański 
 Andrews Robby – amerykański lekkoatleta
 Andrews Roy Chapman – amerykański odkrywca, przyrodnik i paleontolog
 Andrews Theresa – amerykańska pływaczka
 Andrews Thomas – irlandzki konstruktor statków
 Andrews Thomas Hiram – amerykański polityk
 Andrews William Noble – amerykański polityk

Inne: 
 The Andrews Sisters – amerykańska grupa wokalna trzech sióstr